Forsvarsministeriet kan have flere betydninger:

 Forsvarsministeriet (Danmark) – Forsvarsministeriet i Danmark
 Forsvarsdepartementet, Sverige – Forsvarsministeriet i Sverige
 Forsvarsministeriet, Storbritannien – Forsvarsministeriet i Storbritannien
 Forsvarsministeriet, USA – Forsvarsministeriet i USA
 Forsvarsministeriet (Ukraine) – Forsvarsministeriet i Ukraine